departement
 Charente
 Montignac-Charente
 Montignac-le-Coq
 Montignac (Dordogne)
 Montignac (Gironde)
 Montignac (Hautes-Pyrénées)
 Lot-et-Garonne
 Montignac-de-Lauzun 
 Montignac-Toupinerie
 overige betekenis(sen)
 Montignacdieet, genoemd naar Michel Montignac

Zie ook  
 Montagnac (doorverwijspagina)